Футбольний турнір Олімпійських ігор 1948 року виграла Швеція, якою керував англійський фахівець Джордж Рейнор. Швеція, чия футбольна асоціація заборонила професіональним футболістам брати участь в Олімпіаді, перемогла в Іграх, використовуючи тільки 12 гравців упродовж усього турніру.

Футбольний турнір розпочався 26 липня 1948 року двома матчами попереднього раунду: Люксембург переміг Афганістан 6-0, Нідерланди взяли гору над Ірландією 3-1.

Учасники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Мексика
 
  США

Плей-оф

Фінал

Посилання 
 RSSSF Archive
 FIFA.com